William Crow ist der Name folgender Personen:

* William E. Crow (1870–1922), US-amerikanischer Politiker
 William J. Crow (1902–1974), US-amerikanischer Politiker
 William Orval Crow (* 1927), US-amerikanischer Jazzbassist, siehe Bill Crow